Église Notre-Dame du Sacré-Cœur (Armentières), in de Franse stad Armentières
 Église Notre-Dame du Sacré-Cœur (Duinkerke), in de Franse stad Duinkerke
 Église Notre-Dame du Sacré-Cœur (Etterbeek), in de Belgische gemeente Etterbeek
 Église Notre-Dame du Sacré-Cœur (Marseille), in de wijk Saint-Mitre in de Franse stad Marseille